Zoologia
 pilch – inna nazwa popielicy Glis glis

Osoby noszące nazwisko Pilch
 Adam Pilch (1965–2010) – polski duchowny luterański
 Adolf Pilch ps. „Góra”, „Dolina” (1914–2000) – jeden z dowódców oddziałów Armii Krajowej
 Andrzej Pilch (1912–1981) – polski działacz patriotyczny
 Andrzej Pilch (1926–2011) – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Edward Pilch (1916–1941) – polski pilot okresu II wojny światowej
 Grzegorz Pilch (ur. 1976) – polski piłkarz
 Jan Pilch (1956–2022) – polski perkusista, profesor sztuk muzycznych
 Jerzy Pilch (1952–2020) – polski pisarz
 Józef Pilch (ur. 1957) –  działacz Prawa i Sprawiedliwości, od 2015 wojewoda małopolski
 Magdalena Pilch (ur. 1972) – polska flecistka